Oceano Pacífico — maior dos oceanos da Terra
Estação Pacífico — estação do metrô de Madri

Desambiguações de topônimos